Сабаки может означать:

 Сабаки — название реки Галана в нижнем течении.
 Сабаки (карате) — термин карате.
 Сабаки (сёги) — термин сёги.
 Сабаки — термин го.
 Сабаки (языки) — группа языков в составе языков банту, включающая язык суахили.